Mercuri (mitologia), déu romà 
 Mercuri (planeta), planeta més proper al sol
 Mercuri (element), element químic